Волко́нская — женская форма фамилии . Известные носительницы:

 Волконская, Аграфена Петровна (? — 1732) — русская аристократка, статс-дама императрицы Екатерины I.
 Волконская, Александра Петровна (7 июня 1804—1 июля 1859) — княжна, фрейлина, статс-дама, с 1831 года была замужем за гофмейстером Павлом Дмитриевичем Дурново (1804—1864).
 Волконская, Анна Михайловна (в замужестве Прозоровская; 1749—1824) — супруга генерал-фельдмаршала Александра Прозоровского, фрейлина, кавалерственная дама.
 
 Волконская, Елизавета Григорьевна (1838—1897) — хозяйка салона, писательница, историк, богослов.
 Волконская, Зинаида Александровна (1789—1862) — хозяйка литературного салона, писательница, поэтесса, певица и композитор.
 Волконская, Мария Владимировна (1875—1960) — живописец.
 Волконская, Мария Николаевна (1805—1863) — дочь Николая Раевского, жена декабриста Сергея Волконского, поехавшая за ним в Сибирь.
 
 Никулина-Волконская, Елизавета Георгиевна (1896—1984) — преподаватель в студии Московского художественного театра.